Воро́нежская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Воронежская улица — улица в Казани.
 В Липецке:
 Воронежская улица (1-я Воронежская улица).
 2-я Воронежская улица.
 Воронежская улица — улица в Москве.
 Воронежская улица — улица в городе Самаре.
 Воронежская улица — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Воронежское шоссе